Henryk Sienkiewicz, premi Nobel de Literatura 1905
 Bill Sienkiewicz, autor de còmic estatunidenc